Дикреозаврові (Dicraeosauridae) — родина ящеротазових динозаврів, що існувала у юрському періоді та ранній крейді (174—122 млн років тому). Рештки представників родини знайдені в Північній і Південній Америці та в Африці.

Опис 
Це були порівняно невеликі завроподи завдовжки 9-13 метрів. У них були коротка шия та довгі роздвоєні відростки шийних та спинних хребців. Як і всі завроподи, дикреозаврові були облігатними травоїдними. Дикреозаври мали однакову кількість зубів у верхній та нижній щелепах.

Філогенія 
Кладограма, що показує родинні зв'язки всередині родини:

Примітки 

Завроподи
Родини динозаврів